Ме́рла, або Мерло, Мерля — невеличка річка на Північному Сході України, ліва притока Ворскли.
 Мерла () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ізер.